Miejscowości w Polsce:
 Borowskie Cibory
 Borowskie Gziki
 Borowskie Michały
 Borowskie Olki
 Borowskie Skórki
 Borowskie Wypychy
 Borowskie Żaki